

Горне Стргаре — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Долне Стргаре — село в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.